Lavaur (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lavaur (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje